Das PSA Qatar Masters 2004 fand vom 20. bis 25. April 2004 in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2003/04 und mit 120.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war John White, der im Viertelfinale gegen David Palmer in fünf Sätzen verlor. Palmer traf im Endspiel auf Peter Nicol, dem er mit 1:3 unterlag. Mit 15:4, 15:7, 10:15 und 15:8 sicherte sich Nicol den Turniersieg und insgesamt zweiter Titel nach 2000 bei diesem Turnier.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2003/04
2004
Squashturnier in Doha